Los Treinta puede referirse a:

 Combate de los Treinta, batalla de la Guerra de los Cien Años.
 Los Treinta (2005), telenovela chilena.
 Los Treinta Tiranos de la Antigua Atenas.